Baumgarth ist der Name folgender Orte:
 Bągart (ehemals Baumgarth im Landkreis Stuhm, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen; siehe: Płużnica

Baumgarth ist der Familienname folgender Personen:
 August von Baumgarth (1810–1877), preußischer Generalleutnant
 Christa Baumgarth (* 1923), deutsche Autorin
 Hermann Baumgarth (1586–1636), deutscher Jurist
 Julius Wilhelm Baumgarth (1810–1868), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Baumgardt
 Baumgart
 Baumgarte
 Baumgarten